Bevern névvel a következő cikkek találhatók:
Bevern (Holzmindeni járás), település Alsó-Szászországban
Bevern (Holstein), település Schleswig-Holsteinban